Николаевка () — село,
Николаевский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321883001. Население по переписи 2001 года составляет 566 (265/301 м/ж) человек.

Является административным центром Николаевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Неждановка,
Павловка и
Петровка.

Географическое положение 
Село Николаевка находится в балке Вишневая, на расстоянии в 4,5 км от реки Оскол (левый берег).
По селу протекает ручей с местным названием Хаврыша, ниже по течению которого примыкает село Лиман Второй.
Село вытянуто вдоль ручья на 5,5 км, на ручье сделана запруда (~40 га).
На расстоянии в 1 км расположены сёла Павловка и Неждановка, в 2-х км расположена железнодорожная станция Лиманская.
Восточная часть села раньше называлась Осоковка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1860 — дата основания.

Экономика 
 Есть два магазина, и Бар

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 37 воинов.
 Энтомологический заказник местного значения «Осоковский». Площадь 25,0 га. На склонах балок сохранились фрагменты редких растительных группировок. Тут представлен комплекс степных и луговых насекомых, связанных с соответствующими растительными формациями, в том числе редкие виды, занесенные в Красные книги разного ранга: дыбка степная, усач земляной крестоносец, сколия степная, махаон, бражник скабиозовый, синявец римнус.

Экология 
 Рядом в селом проходят аммиакопровод и ЛЭП 110 кВ.

Религия 
 Церковь Георгия Победоносца.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Двуречанского района